Aristostomias är ett släkte av fiskar. Aristostomias ingår i familjen Stomiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Drakfiskartade fiskar
Aristostomias